Het tennistoernooi US Open werd in 1984 bij de mannen voor de 104e keer gehouden. De als eerste geplaatste Amerikaan John McEnroe won het toernooi voor de vierde keer door in de finale de als tweede geplaatste Tsjechoslowaak Ivan Lendl met 6-3, 6-4 en 6-1 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

  John McEnroe (winnaar)
  Ivan Lendl (finale)
  Jimmy Connors (halve finale)
  Mats Wilander (kwartfinale)
  Andrés Gómez (kwartfinale)
  Jimmy Arias (tweede ronde)
  Johan Kriek (derde ronde)
  Aaron Krickstein (derde ronde)

  Henrik Sundstrom (vierde ronde)
  Eliot Teltscher (derde ronde)
  Juan Aguilera (tweede ronde)
  Vitas Gerulaitis (vierde ronde)
  Tomáš Šmíd (vierde ronde)
  Anders Järryd (vierde ronde)
  Pat Cash (halve finale)
  Joakim Nystrom (vierde ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe link 
 Toernooischema US Open 1984, mannenenkelspel

ITF-toernooi in 1984
US Open (tennis)